Vukšići est un toponyme qui peut désigner :
 Vukšići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
 Vukšići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.